Зензели — село в Лиманском районе Астраханской области России.
Административный центр и единственный населённый пункт Зензелинского сельсовета. Расположено между западным берегом ильменя Тюга и железной дорогой Кизляр-Астрахань в 25 км к северо-западу от посёлка Лиман.

Население —  человек ()

Основано в 2021.

Название 

По одной из версий, село раньше называлось по-татарски «Джигда», а по-калмыцки «Зигда», что в переводе означало «лесистая местность». Затем слово это было переиначено переселенцами из Пензенской губернии, звучало как «Зигдами», а затем — «Зинзили», и окончательно — «Зензели». По другой версии, это татарское слово — «жидале», «жиде-аул» означает «семь дворов». Именно столько их было поначалу.

История 

Данные о дате основания села разнятся. Согласно официальным данным, размещённым на сайте Зензелинского сельсовета, село основано в 1703 году на казённых и калмыцких землях в низменности при ильмене Тюга, по другим сведениям село основано в начале 1790-х гг. татарами-переселенцами из Курченко

Согласно списку населённых мест Астраханской губернии в 1859 году в казенном селе Зензелинском (Джидали) имелись 66 дворов, одна мечеть, проживало 175 душ мужского и 169 женского пола. Согласно опросным листам 1902 года, на этот период времени здесь имелось 30 деревянных и 40 камышитовых дворов, одна мечеть. Вероисповедание было в основном «магометанское», то есть ислам.

После установления советский власти был образован Зензелинский сельский совет.

Постановлением Президиума ВЦИК 9 мая 1927 года Зензелинский сельский совет Икрянинского района Астраханской губернии в целях преодоления чересполосицы был передан в состав Яндыко-Мочажного улуса Калмыцкой автономной области. С 1935 года - в составе Долбанского улуса Калмыцкой АССР.

Существенные изменения в национальном составе села произошли в годы Великой Отечественной войны, когда мимо села пролегла линия железной дороги Кизляр — Астрахань, появилась станция. Появилось немало приезжих: русских, украинцев, латышей, евреев. Переселялись сюда сельчане из Михайловки, Караванного. Стала действовать машинно-животноводческая станция, появились другие организации.

28 декабря 1943 года было депортировано калмыцкое население, проживавшее в окрестных сёлах. В 1944 году после ликвидации Калмыцкой АССР село Зензели, как и другие населённые пункты Долбанского улуса, было включено в состав Астраханской области.

В 1956 году после отмены ограничений по передвижению в район стали возвращаться калмыки. Поскольку к этому времени бывшие калмыцкие сёла уже исчезли, возвратившиеся калмыки осели в Зензелях, основав так называемые места компактного проживания. Так появился в селе, наряду с уже существовавшими татарским, калмыцкий посёлок. А городок железнодорожников позднее расширился и стал русским микрорайоном. Впрочем, это разделение довольно условно. В калмыцком живут вперемежку и русские, и даргинцы, в русском — также чередование. И лишь в татарском соблюдается относительная однородность.

Административное подчинение села изменялось. Первоначально оно входило в состав Яндыковского (впоследствии Яндыко-Мочажного) улуса Калмыцкой степи Астраханской губернии, затем с 1920 года последовательно входило в состав Яндыко-Мочажного, Приморского, Долбанского улусов Калмыцкой автономной области, Калмыцкой АССР. В 1943 году в связи с депортацией калмыков и упразднением Калмыцкой АССР было передано Астраханской области.

Физико-географическая характеристика 

Село расположено на западе Лиманского района, в пределах Прикаспийской низменности, являющейся частью Восточно-Европейской равнины, между западным берегом ильменя Тюга и железной дорогой Кизляр-Астрахань. Высота - 25 м ниже уровня моря. Для рассматриваемой территории характерен ильменно-бугровой ландшафт, представленный урочищами бэровских бугров и межбугровых понижений. К северу от села расположено урочище пески Зензелинские. Почвенный покров комплексный: на буграх Бэра распространены бурые полупустынные почвы, в межбугровых понижениях ильменно-болотные и ильменно-луговые почвы.

Расстояние до столицы Астраханской области города Астрахани составляет 130 км, до районного центра посёлка Лиман - 25 км. Ближайший населённый пункт село Михайловка расположено в 6 км к востоку от села.
Климат
Климат резко континентальный, крайне засушливый (согласно классификации климатов Кёппена-Гейгера - семиаридный (индекс BSk)). Среднегодовая температура воздуха положительная и составляет + 10,3 °C, средняя температура самого холодного месяца января - 4,9 °С, самого жаркого месяца июля + 25,2 °С. Расчётная многолетняя норма осадков - 236 мм, наименьшее количество осадков выпадает в феврале (12 мм), наибольшее в июне (28 мм). 
Часовой пояс

Население 

 Национальный состав
Село является многонациональным. Здесь проживают представители более 20 народностей.
35,6 % населения составляют русские, 23,7 % - татары, 14 % - калмыки. Также проживают чеченцы, казахи, даргинцы и др.

Транспорт 
В селе расположена станция Зензели Астраханского отделения Приволжской железной дороги. С морским портом Оля село связывает областная автодорога Зензели-Лиман-Оля.

Примечания 

Населённые пункты Лиманского района (Астраханская область)